Санта-Кроя-де-Тера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 21,00 км². Население — 370 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы